Indianapolis 500 2016 je stota dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 29. maja 2016. Svojo prvo zmago na dirki je dosegel debitant Alexander Rossi s povprečno hitrostjo 268,171 km/h.

Rezultati

Štartna vrsta

Dirka

Viri

 Uradni rezultati

2016 v športu
2016